Nietzki ist ein ostpreußischer Familienname folgender Personen:

 Albert Nietzki (1824–1898), Landgerichtsdirektor in Königsberg
 Adam Nietzki (1714–1780), deutscher Mediziner
 Karl Nietzki (1813–1861), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Rudolf Nietzki (1847–1917), deutscher Chemiker